Světlana Mironovová může být:

 Světlana Mironovová (orientační běžkyně) (* 1986), ruská reprezentantka v orientačním běhu
 Světlana Mironovová (biatlonistka) (* 1983),  ruská biatlonistka